Вторая сборная Ирландии по футболу (также — Республика Ирландия-Б, ) — резервная мужская сборная Республики Ирландия по футболу, игроки которой считаются кандидатами в основную сборную команду.

Команда выступает нерегулярно: за последние 11 лет (с 1999 года) сыграно всего 3 матча, два из которых против второй сборной Шотландии.

См. также 
 Сборная Ирландии по футболу
 Женская сборная Ирландии по футболу

Ссылки 
 Результаты игр второй сборной Ирландии на сайте RSSSF

Сборная Ирландии по футболу
И